sweeper – piłkarz, zob. Stoper (piłka nożna), Obrońca (piłka nożna)
 Spy Sweeper – program chroniący przed programami szpiegującymi
 Street Sweeper Social Club – eksperymentalny projekt muzyczny
 Street Sweeper → Strzelba DAO-12
 Zamiatacz (film) (The Sweeper, 1996) – reż. Joseph Merhi
 Ryzykowna gra (Sweepers] reż. Keoni Waxman
 „The Sweepers” – poemat Kiplinga

Zobacz też 
 street sweeper (ang.) – Wymiatacz, Zamiatacz, Zamiatarka